10-й Чемпионат мира по тхэквондо 1991 года прошёл с 28 октября по 3 ноября в Афинах (Греция).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Список медалистов на сайте wtf.org

1991
Спорт в Греции в 1991 году
Тхэквондо
Международные спортивные соревнования в Афинах
Ноябрь 1991 года